Fioletovka – centro abitato del distretto di Biləsuvar, in Azerbaigian
 Fioletovka – centro abitato del distretto di Füzuli, in Azerbaigian